Романенко Євген Григорович (1959) — актор Харківського академічного театру ім. Т. Шевченка «Березіль».
 Романенко Євген Ігорович — український музикант, співак, бард, керівник гурту TaRuta.
 Романенко Євген Олександрович — український правник, економіст, викладач.
 Романенко Євген — світляр з Одеси.
 Романенко Євген — координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора».

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок